Il singolare del Virginia Slims of Oklahoma 1988 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1988.

Elizabeth Smylie era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Lori McNeil ha battuto in finale 6–3, 6–2 Brenda Schultz.

Teste di serie

  Lori McNeil (campionessa)
  Katerina Maleeva (primo turno)
  Raffaella Reggi (semifinali)
  Catarina Lindqvist (semifinali)

 Dianne Balestrat (primo turno) 
 Helen Kelesi (quarti di finale) 
 Jana Novotná (quarti di finale) 
 Kathleen Horvath (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Virginia Slims of Oklahoma 1988